Bromwell ist der Familienname folgender Personen:

 Henry P. H. Bromwell (1823–1903), US-amerikanischer Politiker
 Jacob H. Bromwell (1848–1924), US-amerikanischer Politiker
 James E. Bromwell (1920–2009), US-amerikanischer Politiker